Рима Газизовна Асфандиярова (; 11 февраля 1938 — 9 июня 2007) — советская и российская театральная актриса, Заслуженная артистка РСФСР (1977).

Биография 
Рима Газизовна родилась в Уфе 11 февраля 1938 года в татарской семье. После окончания Ленинградского института театра, музыки и кинематографии успешно дебютировала в Ленинградском Государственном академическом театре драмы им. А. С. Пушкина. Затем работала в Курском драматическом театре.

В 1969 года вступила в трупу Тульского драматического театра. Она играла Надю в спектакле «С легким паром» (1970), Ларису в «Бесприданнице» Александр Островского (1971), Клеопатру в «Цезаре и Клеопатре» Джорджа Бернарда Шоу (1972), Элину в «Средстве Макропулоса» Карел Чапека (1973) и многие другие роли.

За годы актёрской деятельности написала две автобиографические книги: «Театр моей жизни» (1999) и «Трава, пробивающая асфальт» (2005). Последней театральной ролью Римы Газизовны стала бабушка из спектакля «Ханума». Актриса умерла 9 июня 2007 года в Туле.

Ссылки 

 База данных актёров России
 Молодой коммунар — Памяти актрисы
 Некролог ТАТД 

Деятели культуры Тулы
Персоналии:Тульский театр драмы